Konské – dawniej samodzielna wieś na Słowacji, obecnie część miejscowości Podhradie
 Konské – potok na Słowacji, dopływ Šuňavského potoka
 Konské – potok na Słowacji, dopływ Kamenice
 Konské – szczyt w słowackich Tatrach Niżnych